Общината () е най-малката административна единица в Люксембург. Към 2013 година в страната има 106 общини. 12 от тях имат статут на градове.

От независимостта на Люксембург през 1839 година насам неколкократно са извършвани сливания и разделяния на общини, поради което днес има няколко десетки бивши общини. Те нямат самостоятелен административен статут и са част от някоя съвременна община, но често са относително обособени в нейните рамки.